Семён Литвинов:
 Литвинов, Семён Александрович (1929—1993) — советский и российский звукооператор.
 Литвинов, Семён Васильевич (?—1926) — томский купец 1-й гильдии, чаеторговец и крупнейший производитель кирпичного чая, владелец фабрик в Ханькоу и Кью-Киане

 Примечания